Bohdan steht als Variante von Bogdan für:

 Bohdan (Gebirge), Gebirgsstock im nordöstlichen Irak (Kurdistan)
 Bohdan (Volk), Stamm der Kurden
 Bohdan (Rachiw), Dorf in der Ukraine, Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw
 Bohdan (Gmina Dobrzyniewo Duże), Dorf in Polen, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien
 Bogdan (Name), ein Vor- und Familienname

Bohdan ist der Familienname folgender Personen:
 Andrij Bohdan (* 1976), ukrainischer Jurist, Politiker und Behördenleiter
 Iwan Bohdan (1928–2020), sowjetisch-ukrainischer Ringer
 Maksim Bohdan (* 1997), weißrussischer Sprinter